Imertivaq bezeichnet:
 Imertivaq (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imertivaq (See, Ammassalik Ø), See im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imertivaq (See, bei Tiilerilaaq), See im Distrikt Ammassalik, Grönland